Тиму́ровец — понятие из советских времён, обозначающее образцового пионера, 
хорошие поступки на благо конкретных людей и всего общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», герой которой, пионер Тимур, организовал отряд ребят, тайно помогавший семьям красноармейцев, пожилым или больным людям.

После появления этой книги стало зарождаться неформальное тимуровское движение — действенная (с элементами игры) форма общественно полезной деятельности детей и подростков, способствующая их нравственному воспитанию, развитию инициативы и самодеятельности.

Зарождение

Первый отряд 
Первые тимуровские отряды создавались в городе Клин Московской Области — в городе, где Аркадий Петрович Гайдар и написал свою повесть «Тимур и его команда». Первая тимуровская команда была основана в школе № 2 в 1940 г. (ныне МОУ-Гимназия № 2). Состояла она из 6 тимуровцев: Калининой Анны Васильевны, Дуженкова Владимира Ивановича и др. После, в 1982 году, когда школа № 2 переехала в новое здание (где находится и поныне) был основан тимуровский штаб «Красный Конник» (рук. Захарова Н. И.) — примерный тимуровский штаб, который участвовал во многих слётах (к примеру, слёт тимуровских отрядов в Черкассах). После перестройки руководитель «Красного Конника» Нина Ивановна Захарова и администрация школы решили продолжить тимуровское дело старого штаба и основали тимуровский штаб «Данко», который существует и по сих пор. В штабе «Данко» проводятся такие операции, как «Ветеран всегда рядом», «Соберём макулатуру», «Молодой солдат» и многие другие. Штаб «Данко» является штаб-лидером и примером других детских организаций. Девиз штаба «Данко»: «Дарим сердце людям».

Расширение 
Есть мнение, что Аркадий Гайдар описал опыт европейских скаутов. Однако в скаутском движении отсутствуют общественные нагрузки и помощь нуждающимся, характерные для тимуровцев. Тимуровское движение по своей сути совпало с советской идеологией альтруизма и взаимовыручки. Тимуровские отряды помогали детским домам и школам, шефствовали над семьями красноармейцев, работали в полях, заготавливали дрова, собирали металлолом. При этом подростки продолжали ходить на уроки и должны были показывать пример в учёбе.

Тимуровское движение начало быстро распространяться. Команды в одной местности соперничали друг с другом, отыскивая сферы приложения своих сил.

Во время войны 
В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. многие тимуровцы становились партизанами, тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских домах, при дворцах и домах пионеров и других внешкольных учреждениях; только в РСФСР насчитывалось свыше 2 млн тимуровцев. Они шефствовали над госпиталями, организуя дежурство, помогая по поручению раненых писать письма их родным и помогая медперсоналу. Они также помогали семьям солдат и офицеров Советской Армии, помогали собирать урожай, работали в фонде обороны.

В 1942 году начали проводиться первые слёты тимуровцев, на которых ребята делились опытом и рассказывали о результатах своей работы.

В 1945 году в Советском Союзе насчитывалось около трех миллионов тимуровцев.

Послевоенные годы 
В послевоенный период они оказывали помощь инвалидам и ветеранам войны и труда, престарелым, ухаживали за могилами погибших воинов. Они включились в поиск без вести пропавших, в создание музеев боевой славы в своих школах.

В 1960-е гг. поисковая работа тимуровцев по изучению жизни Гайдара во многом способствовала открытию мемориальных музеев писателя в Арзамасе, Льгове. На средства, собранные тимуровцами, в Каневе была организована библиотека-музей им. Гайдара.

В начале 1970-х гг. был создан Всесоюзный штаб Тимура при редакции журнала «Пионер». В 1973 году во Всесоюзном пионерском лагере «Артек» состоялся первый всесоюзный слёт тимуровцев, на котором присутствовало свыше 3.5 тысяч делегатов и была принята программа тимуровского движения. Оно вышло за пределы Советского Союза: тимуровские команды и отряды создавались в пионерских организациях ГДР, НРБ, ПНР, СРВ, ЧССР.

Традиции тимуровского движения нашли своё выражение и развитие в добровольном участии детей и подростков в благоустройстве городов и сёл, охране природы, помощи трудовым коллективам взрослых и др.

Тимуровские акции и операции:

 «Красные звёзды Тимура»
 «Ветеран живёт рядом»
 «Детский дом - наш общий дом»
 «Милосердие»
 «Здравствуй, солдат!»
 «Малышок»

Современный этап 
В современной России тимуровское движение сохранилось в ряде регионов, хотя и утратило руководство со стороны пионерской организации и комсомола. Психологи считают, что подросткам необходимо объединяться в группы и иметь общее увлечение, а ещё лучше, когда их деятельность направлена на благую цель.

Тимуровские отряды действуют в Белоруссии. Они помогают одиноким пожилым людям, участникам боевых действий и их семьям, детям-сиротам, инвалидам, ухаживают за памятниками, мемориальными комплексами, братскими могилами.

В искусстве

Песни 
 «Четвёрка дружная ребят» (1941). Слова С.Маршака, музыка Д.Кабалевского.
 «Как высоко над нами наше небо» (1941). Слова С.Михалкова, музыка И.Ковнера.
 «Песня тимуровцев» (1942). Слова Я.Тайца, музыка М. Блантера.
 «Гайдар шагает впереди» (1962). Слова Н.Добронравова, музыка А.Пахмутовой.
 «Песня красных следопытов» (1962). Слова Н.Добронравова и С.Гребенникова, музыка А.Пахмутовой.
 «Орлята учатся летать» (1965). Слова Н.Добронравова и С.Гребенникова, музыка А.Пахмутовой.
 «Тимуровцы» (1975). Слова К.Ибряева, музыка Ю.Чичкова.

Фильмы 
 Тимур и его команда (1940, 1976)
 Клятва Тимура (1942)

См. также 
 Тимуровская улица

Примечания

Ссылки 
 Гайдар порадовался бы за нынешних тимуровцев
 Сайт Клинских Тимуровцев.
 Всероссийское детско-юношеское и молодёжное тимуровское движение по направлению «Тимуровцы информационного общества»
 Дуженков В. И. Искры памяти (55 лет в науке). Издательство: ИП Куимова Е. Л., 2008. 316 с. ISBN 978-5-9900011-3-8

Аркадий Гайдар
Пионерское движение
Благотворительность